Heidinger ist der Familienname folgender Personen:

 Erwin Heidinger (* 1935), deutscher Fußballspieler
 Felix Heidinger (1957–2019), deutscher Biologe, Tierfilmer und Fernsehmoderator
 Helmut Heidinger (1922–2004), österreichischer Bankmanager und Politiker (ÖVP)
 James V. Heidinger (1882–1945), US-amerikanischer Politiker
 Michael Heidinger (* 1963), deutscher Politiker (SPD), Bürgermeister von Dinslaken
 Peter Heidinger (1927–2022), deutscher Ingenieur

 Werner Heidinger (1904–?),  deutscher Chemiker und Politiker (NDPD)

Siehe auch:
 Haidinger